Sucre leitet sich in den meisten Fällen von dem südamerikanischen Unabhängigkeitskämpfer ab.
Der Begriff steht für:

 Ecuadorianischer Sucre, ehemalige Währung Ecuadors 

Sucre steht geografisch für:

in Bolivien:
 Municipio Sucre, Landkreis in der Provinz Oropeza im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Sucre, konstitutionelle Hauptstadt von Bolivien und Sitz des obersten Gerichtshofs
 Kanton Sucre, Kanton in Bolivien

in Ecuador:
 Sucre (Cuenca), Parroquia urbana im Kanton Cuenca, Provinz Azuay
 Sucre (Ecuador), Kleinstadt und Parroquia urbana im Kanton 24 de Mayo, Provinz Manabí
 Sucre (Guayaquil), Stadtteil von Guayaquil und Parroquia urbana im Kanton Guayaquil der Provinz Guayas
 Sucre (Loja), Stadtteil von Loja und Parroquia urbana im Kanton Loja der Provinz Loja
 Sucre (Tungurahua), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Patate, Provinz Tungurahua
 Kanton Sucre (Ecuador), Kanton in der Provinz Manabí

in Kolumbien:
 Departamento de Sucre, Verwaltungsgebiet im Norden Kolumbiens
 Sucre (Cauca), Gemeinde im Departamento del Cauca, Kolumbien 
 Sucre (Santander), Gemeinde im Departamento de Santander, Kolumbien 
 Sucre (Sucre), Gemeinde im Departamento de Sucre, Kolumbien

in Peru:
 Distrikt Sucre, Distrikt in der Provinz Celendín in der Region Cajamarca in Peru
 Sucre (Celendín), Distriktverwaltungszentrum in Peru

in Venezuela:
 Sucre (Bundesstaat), einer der 23 Bundesstaaten Venezuelas

Sucre ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio José de Sucre (1795–1830), südamerikanischer Unabhängigkeitskämpfer
 José Antonio Ramos Sucre (1890–1930), venezolanischer Lyriker und Diplomat

SUCRE steht für:

 SUCRE, gemeinsame Rechnungswährung der Mitgliedstaaten der Bolivarianischen Allianz für Amerika

Siehe auch:

Abkürzung